PMF puede referirse a:

 Huella peptídica (del inglés peptide mass fingerprinting), técnica analítica de identificación de proteínas.
 Pierre Mendès France, antiguo primer ministro de Francia.
 Preguntas más frecuentes, lista de preguntas y respuestas frecuentes dentro de un contexto.

Siglas